Leibniz-Medaille – premio della Berliner Akademie der Wissenschaften
 Leibniz-Medaille der Akademie der Wissenschaften und der Literatur  Mainz